Hay 2 películas llamadas El viaje de Arián fueron dirigidas ambas por Eduard Bosch. La primera fue un ensayo de la segunda:

El viaje de Arián es un cortometraje de 1995.
El viaje de Arián es un largometraje de 2000.